Tribula turbith är en flockblommig växtart som beskrevs av John Hill. Tribula turbith ingår i släktet Tribula och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
turbith